Damallsvenskan 2016 er den 28. sæson i den svenske topfodboldliga for kvinder, Damallsvenskan. FC Rosengård var forsvarende mestre.

Linköpings FC vandt mesterskabet 2016. Pernille Harder blev topscorer med 24 mål.

Hold 

Note: 1 I følge hver enkelt klubs informationsside på Sveriges fodboldforbunds hjemmeside for Damallsvenskan.

Stillingen

Topscorere 
.

Referencer 

Fodbold i 2016
2016